Grad u Danskoj:
 Ringsted, grad u regiji Zeland

Općina u Danskoj:
 Ringsted (općina), općina u regiji Zeland